Constitución de 1869 el término puede referirse a:

La constitución promulgada en España en 1869;
La constitución promulgada en Costa Rica en 1869.